Hopp kan avse:

 Hopp (dygd) – en av de tre teologala dygderna inom katolsk och kristen tradition
 Hopp (film) – en familjefilm från 2011
 Hopp (gymnastik) – en gymnastikgren
 Hopp (känsla)
 Hopp (målning) – två oljemålningar av den österrikiske konstnären Gustav Klimt
 Hopp (rörelse) – en rörelse organism eller robot förflyttar sig genom luften i en projektilbana
 Hoppgrenar – inom friidrott

Personer
 Doris Hopp (1930-1998), en svensk bordellmamma
 Zinken Hopp (1905-1987), en norsk författare och översättare